Зелений шум: 
 «Зелений Шум» — українська веснянка.
 «Зелений шум» — вірш російського поета Миколи Некрасова (1863).
 «Зелений шум» — картина російського художника Аркадія Рилова (1904).
 «Зелений шум» — повість українського письменника Василя Шевчука (1963).
 «Зелений шум» — збірка поезії українського поета Івана Стефурака (1993).